

Geografia 
 Francia
 Belloy-en-Santerre – comune nella regione dell'Alta Francia
 Foucaucourt-en-Santerre – comune nella regione dell'Alta Francia
 Mézières-en-Santerre – comune nella regione dell'Alta Francia
 Rouvroy-en-Santerre – comune nella regione dell'Alta Francia
 Rosières-en-Santerre – comune nella regione dell'Alta Francia

Persone 
 Antoine Joseph Santerre – generale e rivoluzionario francese
 Jean-Baptiste Santerre – pittore, disegnatore e docente francese